Az 1989-es férfi röplabda-Európa-bajnokságnak Svédország adott otthont 1989. szeptember 23. és október 1. között. Ez volt a 16. férfi röplabda-Európa-bajnokság. A mérkőzéseket Stockholmban és Örebróban rendezték. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t Olaszország nyerte, története során először.

1963 után először fordult elő, hogy a tornát nem a Szovjetunió nyerte.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. Az Európa-bajnok csapat kvalifikálta magát az 1990-es férfi röplabda-világbajnokságra

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
A hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1989-es női röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság F
Férfi röplabda-Európa-bajnokság